Peter Wackernagel ist der Name folgender Personen:

*Peter Wackernagel (Musikbibliothekar) (1897–1981), deutscher Musikwissenschaftler und -bibliothekar
Peter Wackernagel (Regisseur) (1913–1958), deutscher Regisseur und Intendant